BSJ peut désigner :
 Bibliothèque Saint-Jean une bibliothèque universitaire et de recherche de l'Université de l'Alberta, à Edmonton, en Alberta, au Canada ;
 , l'aéroport de Bairnsdale, en Australie.

Code IATA des aéroports